Prissy – diminutivo del nome proprio di persona Priscilla
 Prissy – personaggio del film animato Disney Dumbo
 Miss Prissy o Prissy – personaggio dei Looney Tunes